

Muziek 
Save the last dance for me (lied), lied geschreven door Doc Pomus en Mort Shuman, voor het eerst opgenomen door The Drifters in 1960
Save the last dance for me (The Blue Diamonds), een cover van de Nederlandse band The Blue Diamonds uit 1961
Save the last dance for me (John Rowles), een cover van de Nieuw-Zeelandse zanger John Rowles uit 1969
Save the last dance for me (The Cats), een cover van de Nederlandse band The Cats uit 1977
Save the last dance for me (Debbie), een cover van de Nederlandse zangeres Debbie uit 1978
Save the last dance for me (Jerry Lee Lewis), een cover van de Amerikaanse zanger Jerry Lee Lewis uit 1979
Save the last dance for me (Ben E. King), album van Ben E. King uit 1987 van producent Mick Jones

Literatuur 
Save the last dance for me (Harry Zevenbergen), boek van Harry Zevenbergen uit 2010

TV 
Save the last dance for me (tv-serie), Zuid-Koreaanse tv-serie uit 2004
Save the Last Dance for Me (Cheers), aflevering van de Amerikaanse tv-serie Cheers uit seizoen 4 (1985-1986)
Save the Last Dance for Me (Saved by the Bell), aflevering nr. 7 van de Amerikaans tv-serie Saved by the Bell (Good Morning, Miss Bliss) dat in 1989 verscheen

Zie ook 
 Save the Last Dance, Amerikaanse muzikale romantische komedie uit 2001 onder regie van Thomas Carter.